Alexis je lahko:
Alexis (pevec)
Alexis, Illinois
Alexis Township, Nebraska
Alexis Rhodes
ALEXIS
Alexis (Zork)
Alexis Ruano Delgado
Paul Alexis
Alexis Bledel